HMS Nelson je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Nelson (1881) 
 HMS Nelson (1927)

Glej tudi 
 HMS Nelson (Portsmouth)

Nelson